Basílica de la Caridad puede hacer referencia a:

 Basílica de la Caridad de Cartagena, España.
 Basílica de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda, España.
 Basílica de la Caridad de La Unión, Filipinas.